Gnu - um mamífero ungulado
Grêmio Náutico União

Projeto GNU
GNU - um sistema operacional
GNU General Public License

Desambiguações de siglas